En astronomie l'inclinaison peut désigner :
 l'inclinaison orbitale, élément orbital d'un corps en orbite autour d'un autre ;
 l'inclinaison de l'axe, angle entre l'axe de rotation d'un corps céleste et une perpendiculaire à son plan orbital.
 En sciences de la Terre (géographie, géologie, géophysique), l'inclinaison est l'angle formé par l'objet considéré (couche géologique, champ magnétique, etc.) avec un plan horizontal :
 l'inclinaison d'une couche géologique s'appelle aussi plongement ou pendage ;
l'inclinaison du champ magnétique s'appelle inclinaison magnétique.
 En anatomie humaine, un mouvement effectué dans le plan frontal de référence .

Voir aussi 
 En mathématique ou en topographie, on parle de pente.